Gek van geluk (film), een film uit 2017
 Gek van geluk (lied), een lied van Nick & Simon uit 2017, titelsong van de gelijknamige film